Бима — может означать:
 Бима (приток Кырыкмаса) — река, протекающая большей частью по территории Агрызского района Республики Татарстан, приток реки Кырыкмас.
 Бима (Агрызский район) — село, административный центр Бимского сельского поселения Агрызского района Республики Татарстан.
 Бима (Лаишевский район) — село Егорьевского сельского поселения Лаишевского района Республики Татарстан.
 Бима (государство) — древнее государство Индонезии.
 Бима (язык) — язык в Индонезии.
 Бима (Индонезия) — город в Индонезии.
 Бима — округ в Индонезии.
 Бима (иудаизм) — возвышение в синагогах с кафедрой для чтения Пятикнижия и Пророков.